Spojení písmen H a I může mít různé významy:

HI 
 BS-HI – kód ISO 3166-2 pro Harbour Island
 jodovodík (kyselina jodovodíková)

Hi 
 vysoký (z anglického high)
 Hi-Fi
 Hibernal – odrůda vinné révy

hi 
 hindština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy